LTQ steht für:

 2D-Ionenfallen-Massenspektrometer von Thermo Fisher Scientific
 Flughafen Touquet-Côte d’Opale in Frankreich (IATA-Code)

Abkürzung